(1788–1860) mathématicien italien ;
 Carlo Bordoni (né en 1946), universitaire italien ;
 Faustina Bordoni (1697-1781), chanteuse d’opéra italienne ;
 Francesco Bordoni (1580-1654), sculpteur italien ;
 Franco Bordoni (1913-1975), aviateur italien et pilote automobile ;
 Irène Bordoni (1889-1953), chanteuse et actrice française ;
 Isabella Bordoni (née en 1962), écrivain et poète italienne ;
 Maria Bordoni (1916-1978), laïque italienne, tertiaire dominicaine, vénérable catholique.